Čtyřhra juniorek US Open 2017 probíhala v první polovině září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla americká dvojice Jada Hartová a Ena Shibaharová, jejíž členky již nebyly zůsobilé do turnaje zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězem juniorské čtyřhry se stala nejvýše nasazená dvojice složená z 16leté Srbky Olgy Danilovićové a 15leté Ukrajinky Marty Kosťjukové, které za 64 minut ve finále zdolaly chorvatsko-čínský pár Lea Boškovićová a Wang Si-jü po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. Danilovićová tak vybojovala třetí grandslam z juniorského debla po triumfech na French Open 2016 a ve Wimbledonu 2017. Pro Kosťjukovou se jednalo o první grandslam ze čtyřhry a celkově druhý po vítězství v juniorské dvouhře Australian Open 2017. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si každá z nich připsala 270 bodů.

Nasazené páry 
  Olga Danilovićová /  Marta Kosťuková (vítězky)
  Carson Branstineová /  Sofia Sewingová (2. kolo)
  Caty McNallyová /  Whitney Osuigweová (1. kolo)
  Liang En-shuo /  Wang Sin-jü (semifinále)
  Anastasija Charitonovová /  Jelena Rybakinová (1. kolo)
  Emily Appletonová /  Emiliana Arangová (čtvrtfinále)
  Sofja Lansereová /  Kamilla Rachimovová (semifinále)
  Elysia Boltonová /  Ann Liová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017